Schmedeby ist der deutsche Name zweier Orte:

 Norderschmedeby in Dänemark
 Süderschmedeby in der deutschen Gemeinde Sieverstedt